Стратоника Сирийская () — дочь македонского царя Деметрия I Полиоркета и его жены Филы.

В 300 году до н. э. ещё до того как ей исполнилось 17 лет, она была помолвлена с царём государства Селевкидов Селевком I Никатором. В сопровождении отца и матери Стратоника прибыла в Россос, приморский городок на Киликийском побережье, где состоялась величественная свадьба. Несмотря на разницу в возрасте, Стратоника жила в согласии с Селевком. Она родила ему дочь, которую назвали Фила.

Однако, когда придворный врач Эрасистрат обнаружил, что причиной болезни царевича Антиоха была неразделенная любовь к Стратонике, Селевк, чтобы спасти сына, в 294 году до н. э. развёлся со своей женой и отдал её замуж за Антиоха. Молодого наследника Селевк наградил титулом «царя» и отправил вместе с женой управлять «Верхней Азией» (территорией к востоку от Евфрата). По всей видимости, брак был благополучный.

У Антиоха и Стратоники было трое детей: сын Антиох II Теос, наследовавший трон после смерти отца, и дочери Апама и Стратоника, которых выдали замуж за Магаса Киренского и Деметрия II Этолийского соответственно.

Город Стратоникея в Карии был назван в её честь, однако достоверно неизвестно кем он был основан — Селевком или Антиохом.

Примечания

Ссылки 

Антигониды
Царевны Македонии
Жёны селевкидских царей
Жёны диадохов
Супруги правителей III века до н. э.